Cray – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Cray – miejscowość w Perth and Kinross (Szkocja)
 Cray – marka superkomputerów produkowanych przez firmę Cray Research
 Cray – miejscowość w Powys (Walii)